Chrysogonus ist der Name von:

 Chrysogonus von Aquileia, ein Heiliger der katholischen Kirche
 Lucius Cornelius Chrysogonus, ein Sklave des römischen Diktators Sulla

Chrysogonus ist der Familienname folgender Personen:

 Kostas Chrysogonos (* 1961), griechischer Politiker